Първа македонска футболна лига 1996/97 е пети шампионат по футбол на Република Македония. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Силекс Кратово.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* На Вардар са отнети 3 точки и е глобен с 48 000 марки заради използването на наказан футболист в първи кръг срещу Слога Югомагнат.

Таблица с резултати 

* Служебен резултат

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони